Ullstein bezeichnet:
 Ullstein Verlag, Verlag in Berlin  1877–1945, seit 1952
 Ullstein, Unternehmerfamilie in Leipzig und Berlin

Ullstein ist der Familienname von
 Franz Ullstein (1868–1945), deutscher Verleger; Sohn von Leopold Ullstein
 Hanns Ullstein jun. (* 1937), deutscher Pferdezüchter und Fachautor
 Hans Ullstein (1859–1935), deutscher Verleger; Sohn von Leopold Ullstein
 Heinz Ullstein (1893–1973), deutscher Schauspieler, Regisseur und Verleger
 Hermann Ullstein (1875–1943), deutscher Verleger; Sohn von Leopold Ullstein
 Karl Ullstein (1893–1964), deutscher Verleger; Sohn von Hans Ullstein
 Leopold Ullstein (1826–1899), deutscher Verlagsgründer
 Leopold Ullstein jun. (1906–1995), deutscher Verleger; Sohn von Heinz Ullstein
 Louis-Ferdinand Ullstein (1863–1933), deutscher Verleger; Sohn von Leopold Ullstein
 Rudolf Ullstein (1874–1964), deutscher Verleger; Sohn von Leopold Ullstein
 Ferdinand Eduard Ullstein (1862–1912), deutscher Papierfabrikant (Papiergroßhandlung H.H. Ullstein in Leipzig); Neffe von Leopold Ullstein